Revolta dos Marinheiros de 1936 - em Portugal
 Revolta dos Marinheiros de 1964 - no Brasil
 Revolta da Chibata - no Brasil, em 1910

Desambiguação